I Giochi mondiali 1989, terza edizione della competizione, si tennero a Karlsruhe, nell'allora Germania Ovest, dal 20 al 30 luglio 1989. Vi parteciparono 1.265 atleti che gareggiarono in 19 discipline.

I Giochi vennero ufficialmente aperti dal presidente della Repubblica Federale Tedesca Richard von Weizsäcker.

Titoli
I titoli di quest'edizione furono 101, in 19 sport e 5 discipline puramente dimostrative.

Medagliere

Collegamenti esterni
 

Sport nel 1989
Giochi mondiali
Competizioni sportive a Karlsruhe